Pilley – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Pilley – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)